Бернд Баухшпис (; 10 октября 1939 года, Цайц) — немецкий футболист, нападающий.

Провёл 264 матча в Оберлиге, забив 120 мячей. В списке лучших бомбардиров в истории Оберлиги занимает 9 место.

За первую сборную ГДР провёл один матч, в 1959 году против Финляндии.

В составе олимпийской сборной стал бронзовым призёром Олимпиады—1964.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fussballdaten.de
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты ГДР
Игроки ФК «Динамо» Берлин
Игроки сборной ГДР по футболу